Flu en anglais est communément employé pour influenza qui signifie grippe.

Sigle 

FLU est un sigle qui peut désigner :
 flèche lumineuse d'urgence, dans le jargon des personnels intervenant sur les autoroutes et les voies rapides urbaines.

Film 

 The Flu, un film coréen de 2013.

Voir aussi

Notes et références